E26 oder E 26 steht für:
 BMW E26, ein PKW-Modell
 Europastraße 26, eine Fernstraße von Hamburg nach Berlin
 HMS E26, ein britisches U-Boot
 Hyperaldosteronismus, ein Krankheitsbild nach dem ICD-10-Code

E26